Давид Сергеевич Крейн (первоначальное отчество — Абрамович; , Вегеры, Ковенская губерния, Российская империя — , , СССР) — русский и советский скрипач и музыкальный педагог. Брат композиторов Александра и Григория Крейнов.

Биография 
Начал заниматься музыкой у своего отца Абрама Гиршевича Крейна (1838—1921), затем учился в Нижнем Новгороде у Василия Виллуана и в Московской консерватории (1884—1888) у Ивана Гржимали. Со второго курса (1885) играл вторую скрипку в струнном квартете Московского отделения Императорского Русского музыкального общества, в 1898 г. оставил этот пульт в связи с поступлением концертмейстером в оркестр Большого театра (где играл до конца жизни), продолжив, однако, карьеру ансамблиста в составе «Московского трио» (трио Давида Шора).

С 1918 г. профессор Московской консерватории. Среди учеников Крейна, в частности, Семён Безродный (отец Игоря Безродного) и Василий Ширинский.

Автор пьес для скрипки и фортепиано.

Заслуженный артист Республики (1924).

Семья 
 Племянник — драматург Александр Крон.
 Внучатый племянник — Александр Зиновьевич Крейн, основатель и первый директор Государственного музея А. С. Пушкина.

Литература 
 Большой Энциклопедический словарь: Музыка. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — С. 277.

Родившиеся в Шяуляйском уезде
Родившиеся в Акмянском районе
Скрипачи России
Академические музыканты России